«Дніпровські зорі» — готель у Кременчуці
 «Дніпровські зорі» — фірмовий пасажирський потяг Південної залізниці сполученням Харків — Ім. Тараса Шевченка